Het ATP-toernooi van Bologna 1989 (met de officiële naam Bologna Outdoor) werd gespeeld van 12 tot en met 18 juni 1989. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Cierrebi Club in de Italiaanse stad Bologna. Titelverdediger bij deze vijfde editie was de Argentijn Alberto Mancini.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Externe links 
 Enkel schema

Bologna
ATP-toernooi van Bologna